Tiarajudens es un género extinto de sinápsidos anomodontos que vivió durante el periodo Pérmico Medio (Capitaniense) en lo que actualmente es Rio Grande do Sul, Brasil. Se conoce a partir del holotipo UFRGS PV393P, un cráneo casi completo. La especie tipo T. eccentricus fue descrita en 2011.

Descripción 

Tiarajudens se conoce a partir de un cráneo fragmentado. El cráneo es corto y robusto con una longitud de 22,5 cm. La característica más notoria de Tiarajudens son sus dos grandes caninos con forma de sable. Estos dientes son diferentes a los colmillos de los dicinodontos, un grupo más reciente de anomodontos. En cada arcada del maxilar superior tiene 21 dientes provistos de corona, incluyendo incisivos en forma de cuchara.

Historia 
La especie tipo de Tiarajudens, T. eccentricus, fue publicada en la revista Science en 2011. Fue descrita por Juan Carlos Cisneros, Fernando Abdala, Bruce S. Rubidge, Paula Camboim Dentzien-Dias y Ana de Oliveira Bueno. El cráneo procede de depósitos del Pérmico Medio en Rio Grande do Sul. Los Paleontólogos hallaron el sitio usando fotografías satelitales de Google Earth. La locación fue identificada en un claro dentro de una zona boscosa. El grado de erosión y el color de las rocas fueron un indicador de la edad del sitio y la probabilidad de hallar fósiles preservados.

Filogenia 
Cladograma según Cisneros et al., 2011:

Paleobiología 
Los dientes de sable de Tiarajudens son únicos entre los anomodontos, un grupo de terápsidos herbívoros. A pesar de que los caninos largos se hallan más a menudo en carnívoros, los dientes circundantes indican que se trataba de un herbívoro. Tiarajudens es el primer herbívoro del cual se sabe que poseía caninos similares a sables; anteriormente el herbívoro con dientes de sable más antiguo conocido fue un gran mamífero extinto, Titanoides, que vivió hace aproximadamente 60 millones de años. Estos dientes eran todavía más largos que los del terápsido carnívoro Inostrancevia, uno de los miembros más grandes de Gorgonopsia, un grupo caracterizado por presentar caninos largos. Los grandes caninos de Tiarajudens posiblemente eran usados contra los depredadores o un elemento para luchar por el derecho a aparearse; Animales vivientes como el venado acuático chino (Hydropotes inermis) y los ciervos almizcleros usan sus grandes caninos con este fin. Los dientes palatales son anchos sin espacios entre sí, una adaptación que les permitía consumir plantas fibrosas. Esta variación de la forma y tamaño (heterodonto) es común en los mamíferos. Mientras que los demás terápsidos procedentes del Pérmico eran homodontos (dientes iguales en forma y tamaño), Tiarajudens es uno de los primeros terápsidos con dentadura heterodonta.

Véase también 
 Tiarajudens eccentricus
 Anexo:Terápsidos
 Paleorrota
 Sepé Tiarayú ("Sepé Tiaraju", en el idioma portugués)

Referencias

Enlaces externos 

Anomodontia
Sinápsidos del Pérmico
Sinápsidos de América del Sur